Чип:

 Чип — одно из названий микросхемы.
 Чип — один из языков западночадской ветви чадской семьи.
 Чип — фишка казино.

 Персоналии
 Чип, Томаш (род. 1989) — чешский гандболист.
 Чип Тейлор (Джеймс Уэсли Войт, род. 1940) — американский композитор, исполнитель кантри-музыки и актёр.

См. также 
 Чип и Дейл (значения)
 Чипсет
 Чипсы
 Chip